Rohrplan steht für

die verkürzte Bezeichnung für Rohrleitungsplan
eine ebene, mit Schilfrohr in Monokultur bewachsene Fläche

 Großer Rohrplan, mit dem Kleinen Wotig verbundene Insel im Peenestrom
 Kleiner Rohrplan, Insel im Peenestrom bei Zecherin